Dötting ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dötting (Pförring), Ortsteil des Marktes Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern

in Österreich:
 Dötting (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Döttingen
 Döttling